Sankt Stefan oder Sankt Stephan respektive Heiliger Stephan steht für:

 Stephanus (um 1–36/40), Diakon der Jerusalemer Urgemeinde, Märtyrer
 Stephan I. (Bischof von Rom) († 257), Bischof von Rom (Papst)
 Stephan von Hälsingland († 1072), Bischof von Hälsingland
 Stephan I. (Ungarn) (969–1038), König von Ungarn
 Stephan Harding (um 1059–1134), Zisterzienserabt
 Stephan von Die (um 1155–1213)
 Stephan von Cuneo († 1391), Franziskaner
 Stephan Pongracz († 1610), Märtyrer des Grazer Jesuitenkollegs

 Stefanitag, zweiter Weihnachtsfeiertag (26. Dezember)
 Szent István Nap, Nationalfeiertag Ungarns (20. August)

Sankt Stefan, St. Stefan, mitunter in der Schreibweise ... Stephan, heißen folgende geographische Objekte:

 Sankt Stefan im Gailtal, Gemeinde in Kärnten
 Sankt Stefan am Walde, Gemeinde in Oberösterreich
 Sankt Stefan im Rosental, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Stefan ob Leoben, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Stefan ob Stainz, Gemeinde in der Steiermark
 St. Stephan BE, Gemeinde im Obersimmental, Kanton Bern

Orte, Gemeindeteile:
 Sankt Stephan (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sankt Stephans-Siedlung, Ortsteil der Stadt Griesheim in Hessen (gehörte vor 1977 zur Stadt Darmstadt)

 St. Stefan (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Stadt Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 St. Stefan (Gemeinde Finkenstein), Katastralgemeinde von Finkenstein am Faaker See, Bezirk Villach Land, Kärnten
 St. Stefan (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 St. Stefan (Gemeinde Globasnitz), Katastralgemeinde von Globasnitz, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Stefan (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Stefan (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde der Stadt Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Sankt Stefan (Gemeinde Gratkorn), Ortsteil von Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Sankt Stefan (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Svatý Štěpán, Ortsteil von Brumov-Bylnice, Okres Zlín, Tschechien

Baulichkeiten:

 zahlreiche Kirchen des Hl. Märtyrers, siehe Stephanskirche
 zahlreiche Kirchen des Hl. Königs von Ungarn, siehe König-Stephan-Kirche
 Kirchen des Hl. Papstes, siehe Papst-Stephan-Kirche
 etliche Klöster, siehe Stephanskloster
 Gymnasium bei Sankt Stephan (Augsburg), Gymnasium in Augsburg

Sankt Stefan, Weiteres:
 SMS Szent István, k.u.k Kriegsschiff (SMS Sankt Stephan)
 k.u. Sankt Stephans-Orden, ein Ehrenzeichen
 Kölner Jugendchor Sankt Stephan
 Stift St. Stefan, ein Kollegiatstift des Reichsklosters Weißenburg

Siehe auch:
 Stephanus (Begriffsklärung)
 Saint Étienne (frz.)
 Saint Stephen (engl.)
 San Esteban (span.)
 Santo Estêvão
 Szent István (ungar.)
 Stephansdom